Powiat tomaszowski – w woj. lubelskim
 Powiat tomaszowski – w woj. łódzkim